Пархам Магсудлу (род. 11 августа 2000) — иранский шахматист, гроссмейстер (2016), трёхкратный чемпион Ирана (2017, 2018 и 2021 гг.), чемпион мира среди юниоров (2018), бронзовый призер юношеской олимпиады (2014), двукратный победитель юношеских олимпиад в составе сборной Ирана (2015, 2016), участник двух шахматных олимпиад в составе сборной Ирана (2016, 2018).

Родился в Гонбад-э Кавус провинции Голестан. 

Игра Магсудлу на чемпионате мира среди юниоров 2018 года напомнила Международной шахматной федерации (ФИДЕ) доминирующие выступления гроссмейстера Мамедьярова на молодёжных и юношеских соревнованиях.

После удачного выступления на чемпионате Ирана 2021 года, вплотную приблизился к отметке 2700 пунктов рейтинга (2698.0). Входит в топ-50 сильнейших игроков планеты.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Ирана